Миякэ () — японская фамилия. Известные носители:

 Миякэ, Дзиро (1900—1984) — японский футболист, нападающий.
 Миякэ, Ёсинобу (род. 1939) — японский тяжелоатлет.
 Миякэ, Иссэй (1938—2022) — японский модельер и дизайнер.
 Миякэ, Рюта (род. 1972) — японский режиссёр и сценарист.
 Миякэ, Такако (род. 1974) — японская легкоатлетка.
 Миякэ, Хироми (род. 1985) — японская тяжелоатлетка.

См. также 
 Мияке